Nedre Flyn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nedre Flyn (Alanäs socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (19,2 ha)
Nedre Flyn (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (31,9 ha)

Se även
Flyn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn